Duitsland:
Hagenbach (Baden-Württemberg), een voormalige gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Hagenbach (Rijnland-Palts), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Hagenbach (Verbandsgemeinde), een Verbandsgemeinde in de deelstaat Rijnland-Palts

Frankrijk:
Hagenbach (Haut-Rhin), een gemeente in het departement Haut-Rhin